Düzce, törökországi tartomány
 Düzce, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Düzce, az azonos nevű török tartomány székhelye